Wendling kan syfta på:

 Wendling (efternamn)
 Wendling, Braunau am Inn – en ort i Kirchberg bei Mattighofen, Oberösterreich, Österrike
 Wendling, Grieskirchen – en ort och kommun i Grieskirchen, Oberösterreich, Österrike
 Wendling, Norfolk – en ort och civil parish i Breckland, Norfolk, England
 Wendling, Oregon – en ort i Lane County, Oregon, USA
 Wendling, Salzburg – en ort i Seekirchen am Wallersee, Salzburg-Umgebung, Salzburg, Österrike